O Grande Prêmio da MotoGP da Catalunha de 2012 ocorreu em 03 de junho.

Resultados

Classificação MotoGP

Classificação Moto2

Classificação Moto3 

GPs de MotoGP de 2012

Grande Prêmio da Catalunha de Motovelocidade
Esporte a motor da Espanha
Eventos esportivos sediados na Espanha